MZV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mulu (Malaysia)